Jacopo – nome proprio di persona
Jacopo – giurista medievale
Jacopo – singolo di Dargen D'Amico